18-й чемпионат Европы по водному поло среди женщин проходил с 12 по 25 января 2020 года в городе Будапеште (Венгрия). Матчи состоялись в спортивном комплексе Дунай-Арена.

Формат турнира 
В турнире участвовало 12 команд, групповой этап был разделён на две группы. В группе А и В участвовало по 6 команд. Первые четыре команды вышли в четвертьфинал. Далее в плей-офф определялся чемпион.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 
 
 

 Группа B

Групповой этап

Группа А

Группа B

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Ссылки 
Официальный сайт 

Чемпионаты Европы в Венгрии
2020
2020 год в водном поло
водное поло
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Январь 2020 года в Европе
Международные соревнования по водному поло в Венгрии